El Torneig de Brisbane 2013, també conegut com a Brisbane International 2013, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La cinquena edició se celebrà entre el 30 de desembre de 2012 i el 6 de gener del 2013 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

El tennista britànic Andy Murray va defensar amb èxit el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013